UFC Fight Night: Brunson vs. Till, также известный как UFC Fight Night 191 или UFC on ESPN+ 49 или UFC Vegas 36 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 4 сентября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В заглавном бою вечера Дерек Брансон победил Даррена Тилла удушающим приёмом в третьем раунде. В соглавном бою Том Аспинэлл победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в среднем весе между Дереком Брансоном (#5 рейтинга) и Дарреном Тиллом (#7 рейтинга).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

* Джонатан Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории. Поединок отменён.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Молли Маккэнн vs. Ким Чи Ён
 Выступление вечера: Том Аспиналл и Пэдди Пимблетт

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
7 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Робби Лоулер (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 среднего веса;

Кевин Ли (бывший #11) после поражения на турнире в новой весовой категории покинул рейтинг Топ-15 полусреднего веса;

Раулиан Паива (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night